Fitzpatrick är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

 Becca Fitzpatrick (född 1979), amerikansk författare
 Benjamin Fitzpatrick (1802–1869), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för Alabama
 Colleen Fitzpatrick (född 1972), amerikansk sångerska och skådespelare
 Daniel Fitzpatrick (1953–1998), svensk kriminell
 Fiona FitzPatrick (född 1986), svensk DJ, låtskrivare och musikproducent
 Greg FitzPatrick (född 1945), amerikansk-svensk musiker och låtskrivare
 James Percy FitzPatrick (1862–1931), sydafrikansk politiker
 John Fitzpatrick (född 1943), brittisk racerförare
 Mark Fitzpatrick (född 1968), kanadensisk ishockeymålvakt
 Mike Fitzpatrick (1963–2020), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Pennsylvania
 Ryan Fitzpatrick (född 1982), amerikansk spelare av amerikansk fotboll, quarterback
 William John Fitzpatrick (1830–1895), irländsk skriftställare

Se även
 Fitzpatrick (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

 Fitzpatrick Glacier – glaciär i Antarktis
 Fitzpatrick Rock– kulle i Antarktis

Engelska efternamn